A 20 417-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Vác közigazgatási területén. Az M2-es autóút 39-es kilométerszelvénye közelében található váci csomópont négy átkötő ágának egyike: az M2-esről vezeti rá a Hont felől érkező forgalmat a 2106-os útra.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 366 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek 

20417
Vác közlekedése